Frasnes-lez-Anvaing est une commune de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut.
 Frasnes-lez-Buissenal est une section de la commune belge de Frasnes-lez-Anvaing, située en Région wallonne dans la province de Hainaut.
 Frasnes-lez-Couvin est une section de la ville belge de Couvin située en Région wallonne dans la province de Namur.
 Frasnes-lez-Gosselies est une section de la commune belge des Bons Villers située en Région wallonne dans la province de Hainaut.

Voir aussi